sira (islam), de benaming voor een biografie van de profeet Mohammed
 Sira (India), een plaats
 Sirá, een gemeente in Tsjechië
 Sira (plaats in Noorwegen)
 Sira (rivier), in Noorwegen
 SIRA, Systematische Integriteitsrisicoanalyse